Kerth ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Kerth, deutscher Biologe und Fledermausforscher
 Jürgen Kerth (* 1948), deutscher Blues-Gitarrist und Sänger
 Stefan Kerth (* 1973), deutscher Politiker (SPD) 
 Verena Kerth (* 1981), deutsche Hörfunk- und Fernsehmoderatorin

Siehe auch:
 Kert